Сезон 2001/02 стал для «Манчестер Юнайтед» десятым сезоном в Премьер-лиге, а также 27-м подряд сезоном, который клуб провёл в высшем дивизионе английского футбола. Второй сезон нового тысячелетия был довольно мрачным для «красных дьяволов» по сравнению с предыдущими тремя. Клуб завершил сезон на третьем месте в Премьер-лиге, что стало худшим результатом за всю историю участия в этом турнире. Кроме того, команда выбыла из Кубка Англии в четвертом раунде. В Кубке Футбольной лиги резервный состав не смог обыграть «Арсенал» в третьем раунде. Наибольшего успеха в этом сезоне клуб добился в Лиге чемпионов, достигнув полуфинала и выбыл из турнира после полуфинала с «Байером» по правилу выездного гола. Проблемы спада формы возникли в ноябре и продолжились до середины декабря — в этот отрезок сезона «красные дьяволы» потерпели пять поражений в семи играх лиги, включая три поражения подряд от «Арсенала», «Челси» и «Вест Хэма» в декабре. Шесть поражений в Премьер-лиге стали худшим результатом с сезона 1977/78. Поражения в трёх играх лиги оставшейся части сезона позволили «Юнайтед» занять лишь третье место, отстав от «Арсенала» на 10 очков («канониры» добыли титул в предпоследнем туре на «Олд Траффорд», выиграв 1:0) и на три — от занявшего второе место «Ливерпуля» .

Перед началом сезона сэр Алекс Фергюсон сделал заявление о своем возможном уходе по окончании сезона, так что клуб начал поиски замены самого титулованного тренера в его истории. Впоследствии Фергюсон изменил своё решение, как многие полагают, из-за желания выиграть Лигу чемпионов в родном Глазго.

Вингер Райан Гиггз провёл свой матч в честь 10-летнего выступления за клуб против «Селтика».

Купленный за 19 миллионов фунтов нападающий Руд ван Нистелрой полностью оправдал возложенные на него надежды, забив 36 голов во всех соревнованиях и получив награду лучшего игрока года по версии футболистов ПФА. Подписанный за рекордные 28 миллионов фунтов Хуан Себастьян Верон стал главным разочарованием сезона. Большой потерей в защите стал неожиданный переход Япа Стама в «Лацио», поэтому в экстренном порядке был подписан контракт с 35-летним французским защитником Лораном Бланом.

Этот сезон стал последним для ветеранов клуба — защитников Дениса Ирвина и Ронни Йонсена, которые провели в команде 12 и 6 лет соответственно. Также клуб покинули вратарь Раймонд ван дер Гау и нападающий Дуайт Йорк. Форвард Энди Коул, выступавший в футболке «красных дьяволов» семь сезонов, был продан в «Блэкберн Роверс» в конце декабря.

Предсезонные и товарищеские матчи

Обзор участия в турнирах

Суперкубок Англии

Премьер-лига 
См. также: Премьер-лига в сезоне 2001/2002

Итоговая турнирная таблица

Кубок Англии

Кубок Футбольной лиги

Лига чемпионов УЕФА

Групповая стадия 
Группа G

Матч был перенесён с изначальной даты 12 сентября на 10 октября из-за террористических атак 11 сентября

Второй групповой этап 
Группа A

Плей-офф

Четвертьфинал 

«Манчестер Юнайтед» выиграл со счётом 5:2 по сумме двух матчей

Полуфинал 

«Байер 04» вышел в финал по правилу выездного гола

Статистика игроков 

В графе «Игры» указаны выходы в стартовом составе, после знака + указаны выходы на замену. В графе «Голы» после знака − указаны пропущенные мячи (для вратарей).

Трансферы

Пришли в клуб

Ушли из клуба

Взяты в аренду

Отданы в аренду

Примечания

См. также 
 Список сезонов ФК «Манчестер Юнайтед»

Ссылки 
 Сезон 2001/02 на StretfordEnd.co.uk

2001-2002
Манчестер Юнайтед